Jeretin ist der Familienname folgender Personen:

Goran Jeretin (* 1979), montenegrinischer Basketballspieler
Gregor Jeretin (* 1959), deutscher Fußballspieler